Cheeseville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cheeseville (Kalifornien)
 Cheeseville (Wisconsin), im Washington County